From Beyond —  четвёртый студийный альбом шведской хэви-метал группы Enforcer, выпущенный 27 февраля 2015 года.

Список композиций

Участники записи 
 Улоф Викстранд — вокал, гитара
 Юсеф Толль — гитара
 Тобиас Линдквист — бас-гитара
 Юнас Викстранд — ударные

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы хеви-метала
Альбомы Швеции